Kolbe steht für:

 Kolbe (Familienname), deutscher Familienname
 Kolbe (Haartracht), Haartracht

Siehe auch:
 Kolbe-Elektrolyse
 Kolbe-Schmitt-Reaktion
 Colbe
 Villa Kolbe
 Kolben